Ahn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kee-Jeong Ahn
 Kun-Yong Ahn